

Geografia

Austria 
 Aschbach – frazione di Mariazell, città nel distretto di Bruck-Mürzzuschlag (Stiria)
 Aschbach-Dorf – frazione di Aschbach-Markt, comune nel distretto di Amstetten (Bassa Austria)
 Aschbach-Markt – comune nel distretto di Amstetten (Bassa Austria)

Francia 
 Aschbach – comune nel dipartimento del Basso Reno (Alsazia-Champagne-Ardenne-Lorena)

Germania 
 Aschbach – comune nel circondario di Kusel (Renania-Palatinato)
 Aschbach – frazione di Feldkirchen-Westerham, comune nel distretto dell'Alta Baviera (Baviera)
 Aschbach – ex comune ora frazione di Schlüsselfeld, città nel distretto dell'Alta Franconia (Baviera)
 Aschbach – ex comune ora frazione di Wald-Michelbach, comune nel distretto di Darmstadt (Assia)

Italia 
 Aschbach – nome tedesco di Rio Lagundo, frazione di Lagundo

Cucina 
 Aschbach magro – formaggio italiano, tipico del Burgraviato, riconosciuto come prodotto agroalimentare tradizionale

Pagine correlate 
 Asbach – pagina di disambiguazione